Bloch pode ser:
 Grupo Bloch, grupo empresarial brasileiro
 Bloch Editores, uma editora fundada por Adolfo Bloch
 Bloch Som e Imagem, empresa de produção
 Adolpho Bloch, um empresário brasileiro
 Débora Bloch, uma atriz brasileira
 Jonas Bloch, um ator, dublador e diretor e autor brasileiro
 Marcel Bloch, nome de nascença de Marcel Dassault, fabricante de aviões francês
 Ernst Bloch, filósofo alemão
 Marc Bloch, historiador francês
 Ernest Bloch, compositor e músico estadunidense

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos